Желтов — русская фамилия. Происходит от личного прозвища Желтый, которое в свою очередь, даётся по светлому цвету волос. Аналог в латинском языке — Flavius (Флавий), в греческом — Ξάνθος (Ксанф).

Известные представители 
 Желтов, Алексей Сергеевич (1904—1991) — советский военный и государственный деятель, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Желтов, Андрей — русский актер, драматург, автор комической оперы «Три свадьбы вдруг».
 Желтов, Геннадий Петрович (1936—1996) — советский и российский учёный в области связи.
 Желтов, Константин Александрович (1922—2010) — советский учёный, физик-ядерщик, лауреат Ленинской премии.
 Желтов, Михаил Сергеевич (род. 1976) — российский литургист, автор трудов по истории богослужения и церковного устава, священник РПЦ.
 Желтов, Сергей Юрьевич (род. 1956) — российский ученый в области процессов управления, академик РАН.
 Желтовы — семья известных предпринимателей, имевших фабрики в селе (ныне — город) Рассказово Тамбовской губернии.